Mariposa luna puede referirse a:
 Actias selene o mariposa luna de la India.
 Actias luna o mariposa luna.
 Actias maenas o mariposa luna malaya.
 Argema mittrei o mariposa luna de Madagascar
 Argema mimosae o mariposa de las mimosas.
 Graellsia isabellae o mariposa luna española.